Temple Bar bezeichnet:

 Temple Bar (Carmarthenshire), Wales
 Temple Bar (Ceredigion), Wales
 Temple Bar (Dublin), Irland
 Temple Bar (London), England
 Temple Bar (West Sussex), England